Chvalovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Chvalovice, Gemeinde im Okres Znojmo
Chvalovice, Gemeinde im Okres Prachatice; siehe Chvalovice u Netolic
Chvalovice, Ortsteil von Kovanice, Okres Nymburk

Žlebské Chvalovice, Gemeinde im Okres Chrudim